Локомотивите БДЖ серия 52.000, дизелхидравлични, тип D, с мощност 650 к.с. са строени от VEB Lokomotiv und Elektrotechnishe Werke „Hans Beimler“ – Hennigsdorf bei Berlin (днес AEG – Schienenfahrzeuge). Те са първите в БДЖ с два режима на скоростния обхват – до 30 км/ч и 60 км/ч. Задвижването става двустранно посредством сцепни щанги от изходящия вал на режимния редуктор. От своя страна две по две колоосите са скачени в средната си част в т. нар. талига „Beugniot“. Това, от динамична гледна точка означава много добро разпределение на натоварването върху ребордите при вписване в крива. Локомотивите са еднотипни с DR-серия V60 и са предназначени за средно тежка универсална маневрена работа. Първите 10 броя са доставени в началото на 1965 г. и са зачислени в депо София, като освен за маневрена се използват и за лека влакова работа (през неотоплителния сезон). Едновременно с това за БДЖ се получават и локомотиви за промишлени предприятия извън железниците. В периода 1965 – 1983 г. са внесени общо 293 локомотива серия 52.000, от които в 127 машини са в БДЖ и предприятия на железопътната промишленост. След приватизацията на последните те са отчислени от парка на железниците.

В процеса на експлоатацията локомотивите показват много добра издръжливост и работоспособност. Те са удобни за използвани за всякаква маневрена дейност, включително и много интензивна. Поради остаряване и други причини е извадена от експлоатация и бракувана значителна част от тях. Към края на 2007 г. в парка се водят около 52 % от тях в парка на БДЖ.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите 
 Номерата на машините, които са оцветени не са работили никога за БДЖ

От 2004 г. на територията на „Аурубис България“ работят няколко локомотива, собственост на ДБ Карго - България. Те са еднотипни със серия 52.000.

В другите железопътни администрации

В Германия 
Разработен е през 1959 г. като локомотив за средно тежка маневрена работа за железниците на бившата ГДР – „DR“. Означен е със серия V 60. След въвеждане на новата система за цифрово серийно означение (от 1 юли 1970 г.) им се дава серия 106. Впоследствие, след достигането на номер 106 999, им се дава и още една серия – 105. Между двете серии няма технически разлики. Съществуват още и серия 104 с 81 единици, които са оборудвани с по-нискооборотни двигатели и с нови трансмисии и серия 107 с 14 броя за междурелсие 1520 мм, обслужващи ферибота Засниц – Клайпеда и коловозното развитие към него. След обединението на двете германски железопътни администрации през 1994 г. им се дават следните серийни означения:
 DR 104 – DB 344;
 DR 105 – DB 345;
 DR 106 – DB 346;
 DR 107 – DB 347.

В Чехословакия 
Внасяни са в периода 1976 – 1983 г. Използвани са само за нуждите на промишлени предприятия. Означени са със серия 716 и общо са 144 броя.

Литература 
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки

Външни препратки 
Локомотиви V60

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви в БЖК
Локомотиви в Ди Би Карго България
Локомотиви